Ре́ната Во́рачова (; родилась 6 октября 1983 года в Злине, Чехословакия) — чешская профессиональная теннисистка; победительница 11 турниров WTA в парном разряде; бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; бывшая третья ракетка мира в юниорском парном рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2001); двукратная полуфиналистка парных турниров Orange Bowl (1999—2000).

Общая информация 
Рената — старшая дочь Франтишека Ворача (владелец газовой компании) и Власты Ворачовой (управляющая спортивного центра); её младшего брата младший брат Давид.

Свои первые шаги в теннисе чешка сделала в семь лет. На корте Рената предпочитает действовать за задней линей, неплохо передвигаясь по корту и часто выполняя острые удары с отскока.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (29)

Победы (15) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы турниров WTA в парном разряде (21)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (95)

Победы (60)

Поражения (35)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 4 сентября 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграла в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Чехии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек